O Grêmio Esportivo Gaúcho foi fundado em 1943, por um grupo de jovens e adultos em Ijuí que gostavam de jogar futebol na linha 03 oeste, onde hoje esta a Associação Atlética Banco do Brasil de Ijuí.

Nos anos de 1948 a 1971, tinha como principal adversário o Esporte Clube São Luiz e ainda o Esporte Clube São José e o Força e Luz Futebol Clube. Nos anos de 1950 o Grêmio Esportivo Gaúcho conquistou 11 títulos de campeão municipal de amadores e depois de profissionais contra nove do Esporte Clube São Luiz.

Foi campeão ijuiense de 1948, duas vezes tetracampeão em 1950-1951-1952-1953 e 1957-1958-1959-1960 e bicampeão 1965-1966.

Em 1951, conquistou um outro título dos mais expressivos de sua história, sagrando-se vice-campeão da Serra, numa decisão contra o Ypíranga, de Erechim. No primeiro jogo, em  Erechim, empatou em 3 a 3 e no segundo jogo, em Ijuí, foi derrotado por 3 a 1.

Rivalidades

Tinha uma grande rivalidade com o Esporte Clube São Luiz ambos eram da mesma cidade de Ijuí quando os dois clubes se enfrentavam a cidade respirava o grande clássico com seus torcedores fanáticos.

 https://web.archive.org/web/20130510210022/http://www.cbf.com.br/cnef/cnef.pdf

Ver também
Campeonato Gaúcho de Futebol
Lista de clubes de futebol do Brasil
Lista de clubes de futebol do Rio Grande do Sul

Esporte de Ijuí
Clubes de futebol do Rio Grande do Sul
Clubes de futebol fundados em 1943
Fundações no Brasil em 1943